Por Comano pode estar à procura de:
 Comano - uma comuna na província de Massa-Carrara, região da Toscana, na Itália;
 Comano - uma comuna no cantão de Tessino, na Suíça.

Desambiguação